Alum Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alum Fork (James Fork), Fluss in Arkansas
 Alum Fork (Big Twomile Creek), Fluss im Lewis County in West Virginia
 Alum Fork (Bone Creek), Fluss im Ritchie County in West Virginia
 Alum Fork (Leading Creek), Fluss im Cabell County in West Virginia
 Alum Fork (Twelvepole Creek), Fluss im Wayne County in West Virginia
 Alum Fork Saline River, Fluss in Arkansas
 Alum Lick Fork, Fluss in Kentucky
 Little Alum Fork, Fluss in Arkansas